Нуева Галисија има више значења:

 Нуева Галисија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Галисија (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику